Take Air:

 Take Air — французская авиакомпания.
 Take Air — крупный немецкий производитель медицинского оборудования для лечения и профилактики заболеваний и дисфункций дыхательных путей; входит в группу ResMed.